LYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Boddenefield, Little Cayman, Isole Cayman